Izbori za predsednika Hrvatske su bili organizovani u dva kruga. Prvi krug je bio 27. decembra 2009. iz kojeg su u drugi krug prošli Ivo Josipović (SDP) i Milan Bandić (bivši član SDP; na izborima nezavisan), a drugi 10. januara 2010. Treći hrvatski predsednik je Ivo Josipović, koji je dobio najviše glasova u oba kruga.

Prvi krug 

U prvom krugu je učestvovalo 12 kandidata.

 Datum održanja: 27. decembra 2009.
 Odaziv birača: 1.972.693 (44%)

Drugi krug

Izvori 

Избори 2009.
Избори 2010.
Избори у Хрватској